Paula Ballesteros es el nombre de:

 Paula Ballesteros Heichen (1889-1970), enfermera y actriz hispano-alemana.
 Paula Ballesteros Triguero, actriz española de 1982.
 Paula Ballesteros, actriz española de 1995.